Die Mitglieder des offiziellen PFA Team of the Year werden seit 1973/74 jährlich von der englischen Profifußballer-Gewerkschaft Professional Footballers’ Association (PFA) gewählt. Hierfür stellt die PFA im Januar eine Liste von Kandidaten zusammen, aus der die Spieler anschließend ihre Wunschelf der Saison wählen können.

Gekürt wird nicht nur die beste Auswahl der Premier League, sondern auch die der drei weiteren Profiligen Football League Championship, Football League One und Football League Two.

Legende

Mannschaften 
Saison:1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/801980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/901990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/20002000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/102010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22

1973/74 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division 

Bradford

1974/75 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1975/76 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1976/77 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1977/78 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1978/79 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1979/80 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1980/81 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1981/82 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1982/83 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1983/84 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1984/85 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1985/86 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1986/87 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1987/88 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1988/89 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1989/90 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1990/91 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1991/92 
 Quelle

First Division

Second Division

Third Division

Fourth Division

1992/93 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1993/94 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1994/95 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1995/96 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1996/97 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1997/98 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1998/99 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

1999/2000 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

2000/01 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

2001/02 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

2002/03 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

2003/04 
 Quelle

FA Premier League

First Division

Second Division

Third Division

2004/05 
 Quelle

FA Premier League

Championship

League One

League Two

2005/06 
 Quelle

FA Premier League

Championship

League One

League Two

2006/07 
 Quelle

FA Premier League

Championship

League One

League Two

2007/08 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2008/09 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2009/10 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2010/11 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2011/12 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2012/13 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2013/14 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2014/15 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2015/16 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2016/17 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2017/18 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2018/19 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2019/20 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2020/21 
 Quelle

Premier League

Championship

League One

League Two

2021/22 
 Quelle

Premier League

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Professional Footballers’ Association (PFA)

Einzelnachweise 

 Anmerkungen

Fußball (England)
Ehrung (Fußball)